Константи́н Константи́нович Чёрный (9 февраля 1871 — 21 февраля 1934) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения, главнокомандующий Вооруженными силами Кубанского края.

Биография 
Православный.

Окончил Нижегородский кадетский корпус (1889) и 2-е Константиновское военное училище (1891), был выпущен хорунжим во 2-й Кавказский полк Кубанского Казачьего войска.

Чины: сотник (1894), подъесаул (1900), капитан (1902), подполковник (1907), полковник (1911), генерал-майор (за боевые отличия, 1916).

После 2-го Кавказского служил в 1-м Екатеринодарском и 2-м Екатеринодарском полках.

В 1902 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду).

В 1902—1904 отбывал цензовое командование сотней в Оренбургском казачьем дивизионе. Участвовал в русско-японской войне, служил обер-офицером для особых поручений при штабе 17-го армейского корпуса.

Позднее служил: старшим адъютантом штаба 2-й гренадерской дивизии (1905—1907), штаб-офицером для поручений при войсковом штабе Войска Донского (1907—1908), штаб-офицером для поручений при штабе Московского военного округа (1908—1911), старшим адъютантом штаба Московского военного округа (1911—1914).

В 1914—1916 годах командовал 1-м Линейным полком Кубанского казачьего войска. Отличился в бою у с. Джурин 10 августа 1914 г.

В Первую мировую войну вступил со своим полком, был награждён Георгиевским оружием (ВП 11.10.1914). Служил начальником штаба 16-й кавалерийской дивизии (1916) и 1-го кавалерийского корпуса (1916—1917), генерал-квартирмейстером штаба 5-й армии (январь—сентябрь 1917). С сентября 1917 командовал 5-й Кавказской казачьей дивизией.

Участвовал в Белом движении, короткое время был главнокомандующим Вооруженными силами Кубанского края (ноябрь 1917 — январь 1918). 9 января 1918 вышел в отставку, уступив место генерал-майору Н. А. Букретову.

Эмигрировал в Италию, возглавлял общество «Русская колония Северной Италии».

Умер в Милане.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1906);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1909);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1912);
 Георгиевское оружие (ВП 11.10.1914);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1914);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (1916).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Италии
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)